L'écureuil à ventre rouge est le nom vernaculaire de plusieurs espèces d'écureuils :
 l'écureuil à ventre rouge africain, ou écureuil de brousse
 l'écureuil à ventre rouge asiatique, ou écureuil de Pallas